Carmelo Morales puede referirse a:

 Carmelo Morales Erostarbe (1930-2003), ciclista español;
 Carmelo Morales Gómez (1978-), piloto español de motociclismo.